«Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём» () — польско-французский драматический фильм 2000 года.

Сюжет 
Жители одной деревни хотят повесить пойманного ими конокрада, но случайно объявившийся в тех местах монах уговаривает их отдать преступника к нему в монастырь, обещая, что вернёт его для казни, «когда тот будет к ней готов». Через полгода монах сдерживает своё обещание, конокрад сам покорно идёт к виселице.

Выясняется, что идут съёмки фильма «Бернард и Абеляр». Исполнитель главной роли получает травму, и врач из съёмочной группы, 60-летний Томаш, оказывая ему помощь, знакомится с ксёндзом, с которым у него возникает теологический спор о жизни и смерти.

Очень скоро Томаш узнаёт, что болен раком, и жить ему осталось считанные месяцы. Перед врачом встаёт непростая дилемма, как ему прожить оставшиеся дни: пуститься во все тяжкие, навёрстывая пропущенную молодость, или философски принять неизбежное…

В ролях 
 Збигнев Запасевич — Томаш Берг, врач
  — профессор
 Тадеуш Брадецкий — Марек, ксендз
  — Ханка
  — Филип
 Кристина Янда — Анна
  — Кароль
  — певец
 Ежи Радзивилович — солтыс
 Малгожата Притуляк — медсестра
 Станислава Целиньская — фармацевт
 Мария Клейдыш — соседка Томаша

Награды и номинации 
В 2000—2001 годах фильм номинировался на семь различных кинонаград в разных номинациях польских и международных кинофестивалей, и выиграл все семь из них, в том числе призы Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре и Московского кинофестиваля.

Премьерный показ в разных странах 
 Россия — конец июля 2000 (XXII Московский кинофестиваль)
 Польша — 8 сентября 2000
 США — октябрь 2000 (Международный кинофестиваль в Чикаго)
 Южная Корея — 7 октября 2000 (Международный кинофестиваль в Пусане)
 Индонезия — 5 ноября 2000 (Международный кинофестиваль в Джакарте)
 Венгрия — 30 ноября 2000 («Неделя европейских фильмов»)
 Аргентина — 15 марта 2001 (Кинофестиваль в Мар-дель-Плате)
 Чехия — 13 июля 2001 (Кинофестиваль в Карловых Варах)
 Колумбия — 27 апреля 2002 («Eurocine Medellín»)
 Дания — 1 апреля 2003 ()

Примечания

Ссылки 
 О фильме на сайте sqd.ru
 О фильме на сайте mirovoekino.ru
 О фильме на сайте videoguide.ru
 О фильме на сайте kino-review.ru

Фильмы Польши 2000 года
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы-драмы Польши
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о съёмках
Лауреаты Московского кинофестиваля (Золотой Георгий)
Лауреаты Польской кинонаграды (Орлы)
Фильмы TVP